Dans l'univers de fiction de Star Trek, le Pon farr (« Temps des rapprochements ») est une partie du cycle reproductif des Vulcains se produisant approximativement une fois tous les sept ans durant la période de fertilité de la vie d'adulte.

Le contexte 
Durant la période du Pon farr, les Vulcains font l'expérience de la « fièvre du sang », un état mental qui leur fait perdre tout contrôle sur leurs émotions et qui les oblige à rechercher un partenaire sexuel. Ils ressentent aussi le besoin impérieux de rentrer dans leur monde pour trouver un partenaire. Le Pon farr affecte les deux sexes, cependant son déclenchement chez la femelle vulcaine peut parfois trouver son origine dans un contact télépathique avec un mâle de la même espèce.

Pendant cette période, les fonctions biologiques des Vulcains augmentent de façon hors-norme et dans le cas d'une impossibilité d'accouplement, le déséquilibre neurochimique peut entraîner la mort, même si des techniques ont été développées pour affronter cette période lorsque les circonstances rendent l'accouplement impossible.

Il arrive que deux vulcains désirent la même partenaire. Ils doivent alors se battre. La dame a le droit de choisir son défenseur, voire de lutter elle-même.

Le Pon farr dépouille aussi le Vulcain de son sens logique habituel et inonde son esprit d'émotions incontrôlables, souvent d'une nature intensément sexuelle. Le Vulcain, mâle ou femelle, devient alors violent et sans considération pour son environnement. Il peut être aussi déclenché par des agents pathogènes.

Un cas développé 
À la date stellaire 50537.2, l'enseigne Vorik en fonction sur l'USS Voyager connaît son premier Pon farr, et vue la situation du vaisseau Voyager, perdu dans le Quadrant Delta — il ne peut retourner sur Vulcain pour trouver un partenaire. Il demande alors à l'ingénieure en chef B'Elanna Torres de tenir ce rôle (dans Star Trek: Voyager) et devant son refus, il se trouve submergé par les émotions, agresse Torres et commence le processus du Pon farr par l'intermédiaire d'une fusion mentale qui arrive à infecter l'ingénieure en chef.

Une fois mis au courant de la situation, Tuvok, l'officier de sécurité en chef du Voyager et Vulcain lui aussi, est chargé de tenter d'aider Vorik au moyen de techniques de méditation - un autre moyen de résoudre le Pon farr. En dépit de son nouvel état, B'Elanna continue de refuser d'accéder à la demande de Vorik et se retourne vers le lieutenant Tom Paris à qui elle manifeste son intérêt mais qui la repousse sachant qu'elle est sous l'emprise d'un comportement inhabituel.

Vorik souhaite alors lancer le Koon-ut-kal-if-fee  provoquant Tom Paris alors que celui-ci commence à accéder à la demande de B'Elanna. B'Elanna, en bonne Klingonne, décide de combattre pour elle-même et, défaisant Vorik, brise la « fièvre du sang ».

Quand Tuvok est à son tour victime du Pon-farr, Paris et Kim créent pour lui une réplique presque parfaite de son épouse dans un holodeck pour qu'il accomplisse le rituel avec. Tuvok les remercient par le suite, listant tout de même les légères erreurs de proportion qu'il a noté, Paris les balayant estimant avoir droit en tant qu'artiste d'avoir une liberté d'interpretation du modèle original.

Épisodes notables 
 TOS : Le mal du pays (Amok Time)
 VOY : La Fièvre dans le sang (Blood Fever)
 ENT : Chasseur de primes (Bounty)

Voir aussi

Lien externe 
 

Culture de Star Trek
Reproduction